Halffter ist der Nachname folgender Personen:

 Cristóbal Halffter (1930–2021), spanischer Komponist und Dirigent
 Ernesto Halffter Escriche (1905–1989), spanischer Komponist

 Pedro Halffter (* 1971), deutscher Dirigent und Musiker
 Rodolfo Halffter Escriche (1900–1987), spanisch-mexikanischer Komponist
 Wilhelm Halffter (1821–1901), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Halfter